Ім'я Клебер може обозначати таких осіб:
 Клебер ді Соуза Фрейтас (1983) — бразильський футболіст
 Клебер Лауде Піньєйро (1990) — бразильський футболіст
 Клебер Перейра — бразильський футболіст
 Клебер де Карвальо Корреа (1980) — бразильський футболіст
 Клебер Гедес де Ліма — колишній бразильський футболіст
 Клебер Сантана (1981—2016) — бразильський футболіст
 Клебер Гуерра (1970) — колишній бразильський футболіст

Прізвище 
 Габор Клебер (1901 — 1973) — угорський футболіст (півзахисник) і футбольний тренер.
 Іна Клебер — німецька плавчиня, олімпійська медалістка.
 Жан-Батіст Клебер — французький генерал, учасник Наполеонівських війн.